Trzy misie – polsko-austriacki serial animowany
 Trzy misie – moneta lokalna
zobacz też:
 Złotowłosa i trzy niedźwiadki – baśń Roberta Southeya